Dúrcal puede referirse a:

Geografía 
 Dúrcal, municipio de la provincia de Granada (España).
 Río Dúrcal, río de la provincia de Granada (España).

Títulos nobiliarios 
 Ducado de Dúrcal

Personas 
 Rocío Dúrcal, cantante española.
 Shaila Dúrcal, cantante española.